

Patronyme 

 Adolf Gustav Schneck (1883-1971), architecte allemand.
 Antoine Schneck (1963- ), photographe français.
 Colombe Schneck (1966- ), journaliste française de radio.
  (1977- ), joueur américain de football américain.
  (1987- ), joueur de football allemand.

Toponyme 
 Schneck, montagne culminant à 2268 m d'altitude dans les Alpes d'Allgäu, en Allemagne.